Хейнеман () — английская фамилия. Известные носители:

 Хейнеман, Дейв (род. 1948) — американский политик, представляющий Республиканскую партию.
 Хейнеман, Лори — американская актриса.

См. также 
 Хайнеман